Buayan (Batang Anai), een bestuurslaag in het regentschap Padang Pariaman van de provincie West-Sumatra, Indonesië
 Buayan (Buayan),  een bestuurslaag in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java, Indonesië
 Buayan (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Mindanao

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing